Marco Casagrande, scultore italiano
Marco Casagrande, architetto finlandese